Boulevard de la Liberté peut faire référence au :
 Boulevard de la Liberté à Angers
 Boulevard de la Liberté à Bujumbura
 Boulevard de la Liberté à Châtillon dans les Hauts-de-Seine
 Boulevard de la Liberté à Lille
 Boulevard de la Liberté à Marseille
 Boulevard de la Liberté à Nantes
 Boulevard de la Liberté à Rennes